Der Kanton Auxi-le-Château ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Arras und Montreuil, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Auxi-le-Château. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Henri Dejonghe.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 84 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Auxi-le-Château aus den 26 Gemeinden Aubrometz, Auxi-le-Château, Beauvoir-Wavans, Boffles, Bonnières, Boubers-sur-Canche, Bouret-sur-Canche, Buire-au-Bois, Canteleux, Conchy-sur-Canche, Fontaine-l’Étalon, Fortel-en-Artois, Frévent, Gennes-Ivergny, Haravesnes, Ligny-sur-Canche, Monchel-sur-Canche, Nœux-lès-Auxi, Le Ponchel, Quœux-Haut-Maînil, Rougefay, Tollent, Vacquerie-le-Boucq, Vaulx, Villers-l’Hôpital und Willencourt. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 206,36 km2.  

Auxilechateau